Clubul Sportiv Municipal București – società polisportiva rumena 
 Clubul Sportiv Municipal București – sezione di pallamano maschile della polisportiva rumena
 Clubul Sportiv Municipal București – sezione di pallamano femminile della polisportiva rumena